Tillim ist der Familienname folgender Personen:

Guy Tillim (* 1962), südafrikanischer Fotograf
Sidney Tillim (1925–2001), US-amerikanischer Künstler und Kunstkritiker